Saffet Sancaklı (Tutin, 27 de fevereiro de 1966) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como atacante.

Carreira 
Saffet Sancaklı integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 1996.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996